(né en 1969), musicien finlandais ;
  (né en 1960), musicien finlandais ;
 Kaisa Alanko (née en 1993), joueuse finlandaise de volley-ball ;
  (née en 1966), femme politique finlandaise ;
 Rami Alanko (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Uuno Alanko (1878-1964), peintre et architecte finlandais.

Homonymie de prénom
Prénom finlandais